Harricourt, commune française des Ardennes
 Harricourt, ancienne commune française de la Haute-Marne